Au sens premier, le mot habillement désigne les vêtements, usuels ou particuliers (vêtement professionnel, vêtement de sport, vêtement d'alpinisme, vêtement liturgique, etc.) ainsi que les éléments accessoires (chaussures, couvre-chefs, écharpes, cravates, gants, sacs à main, bijoux et autres  « accessoires de mode ») qui ne font pas partie des vêtements.
 En horlogerie, l'habillement désigne l'ensemble des parties constitutives de la montre entourant, « habillant », le  mouvement : voir Montre mécanique.